Neglinka steht für:
 Neglinnaja, Fluss in Moskau
 (5857) Neglinka, nach dem Fluss benannter Asteroid